Vaire (gemeente), een gemeente in het departement Doubs
Vaire-Arcier, een deelgemeente van de voorgenoemde gemeente
Vaire-le-Grand, een plaats in de voorgenoemde gemeente
Vaire-le-Petit, een plaats in en deelgemeente van de voorgenoemde gemeente
Vaire-sous-Corbie, een gemeente in het Franse departement Somme
Vaïre, een riviertje in het Franse departement Var
Vairé, een gemeente in het Franse departement Vendée
Vairë, een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien